Ива́н Ко́тов:
 Котов, Иван Васильевич (1920—2000) — российский экономист, Герой Советского Союза.
 Котов, Иван Григорьевич (1925—2007) — сапёр, полный кавалер ордена Славы.
 
 Котов, Иван Ильич (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Котов, Иван Михайлович (1915—1995) — Герой Советского Союза.